Municipio de St. Mary puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Mary (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de St. Mary (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de St. Mary (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.